Aleix Espargaró (ur. 30 lipca 1989 w Granollers) – hiszpański motocyklista, obecnie zawodnik Aprilia racing team gresini w klasie MotoGP.

Kariera 
Na sezon 2006 Espagaró przeniósł się do klasy 250 cm³, zastępując Martina Cardenasa, który z kolei zajął miejsce kończącego swoją karierę, Sebastiana Porto.

W 2009 zespół Campatella Racing zaoferował mu kontrakt, jednak potem wycofali się z rywalizacji, co spowodowało, że Hiszpan zaliczył gościnnie jedynie dwa występy z teamem Balatonring, brał udział także w rozwoju motocykli Moto2. Miał krótki epizod z zespołem Pramac Racing w sierpniu 2009, kiedy to najpierw zastąpił na dwa wyścigi Mikę Kallio, a potem Niccolo Canepę

Dzięki tej współpracy Espagaró podpisał umowę z Pramac Racing na sezon 2010, rok później przeskakuje do niższej kategorii, Moto2, żeby w 2012 powrócić do MotoGP. Tam podpisał kontrakt z Power Electronics Aspar (motocykle CRT). Początkowo Aleix miał problemy, aby dostosować ustawienia motocykla pod siebie i nierzadko przegrywał ze swoim bardziej utytułowanym kolegą, Randy de Punietem. Mniej więcej od połowy sezonu zaczął jednak odrabiać starty i czuł się coraz pewniej ze swoją Aprilią, ostatecznie pokonał Francuza i zdobył tytuł najlepszego zawodnika kategorii CRT.

W sezonie 2013 kontynuował swoją świetną passę i zdominował pozostałych kierowców CRT, niejednokrotnie też walcząc i wyprzedzając zawodników teamów satelickich i fabrycznych. Coś, co początkowo wydawało się niebezpiecznym posunięciem przyniosło wymierny efekt, Espargaro z zawodnika CRT stał się członkiem teamu NGM Mobile Forward Racing, który startował na zasadach nowo utworzonej kategorii „Open”, do jego dyspozycji oddano silnik, ramę i wahacz z fabrycznego motocykla Yamaha YZR-M1, ten skok jakościowy sprawił, że Hiszpan mógł walczyć o coś więcej niż tylko środek stawki. Aleix mógł dołączyć do Amerykanina, Colina Edwardsa, który już od 2 lat był związany z NGM. W sezonie 2015 Aleix z 105 punktami zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1989
Hiszpańscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Granollers